Associació Pessebrista de Vilanova, associació per al foment del pessebrisme de Vilanova i la Geltrú, al Garraf
 Província Autònoma de Voivodina (del seu nom en serbi Autonomna Pokrajina Vojvodina), una de les dues províncies autònomes de Sèrbia
 Agrupación por el Progreso de Villacastín, agrupació d'electors municipalista històrica de Villacastín (Castella i Lleó)
 Andalucía-Paul Versan, equip ciclista professional històric d'Espanya
 Àcid 2-amino-5-fosfonovalèric (del seu nom en anglès 2-Amino-5-PhosphonoValeric), aminoàcid no proteínic sintètic antagonista dels receptors NMDA
 Adjusted present value, valor actual net calculat sobre la base del capital propi